Граф Лора́н Трюге́ (), полное имя Лоран Жан-Франсуа де Трюге (Laurent Jean-François de Truguet; 10 января 1752 года, Тулон — 26 декабря 1839 года, там же) — французский адмирал, морской министр; посол в Мадриде. Участвовал во всех войнах против англичан.

Упоминается в романе Александра Дюма «Белые и синие».

Биография и карьера 
Из аристократической семьи. Будучи сыном моряка, уже 14-ти лет от роду поступил во флот.

Когда в 1778 г. завязалась война с Англией, Трюге принимал в ней участие и при осаде Саванны спас жизнь своему командиру графу д’Эстену. В 1784 г. он отправился в Константинополь как командир корвета, на котором плыл туда.

Как французский посланник помогал реорганизации турецкого флота; составил сочинение «Traité pratique de manoeuvres et de tactique», которое было переведено на турецкий язык и употреблялось в качестве руководства; заключил торговый договор с Египтом и Тунисом.

Назначенный в 1792 г. начальником эскадры в Средиземном море, Трюге сделал попытку захватить весь остров Сардинию, но в Кальяри потерпел неудачу вследствие неповиновения матросов. Вскоре по возвращении в Париж он был арестован, как «подозрительный», и получил свободу только после 9 термидора.

Директория в 1795 г. сделала его морским министром, Он подготовил морскую экспедицию в Ирландию, которая потерпела неудачу. После 18 фрюктидора он оставил министерство и был назначен посланником в Испанию, где выхлопотал освобождение всем французам, арестованным в Вест-Индии и томившимся в тюрьмах инквизиции. В 1798 г. он был отозван во Францию, арестован и вслед затем изгнан. Он поселился в Голландии, но переворот 18 брюмера дал ему возможность вернуться на родину.

Наполеон назначил его членом государственного совета (1801) и поручил ему команду над французско-испанской эскадрой в Кадиксе (1802). Когда в 1804 г. трибунат предложил Наполеону титул императора, Трюге написал ему письмо, где советовал не принимать этого титула, а оставаться по-прежнему первым консулом; за это он был лишён всех должностей, под предлогом упущений по службе.

Только в 1809 г. он снова получил команду над эскадрой в Бресте, а затем был поставлен во главе флота в Голландии. Попав в 1813 г. в плен к русским, он вернулся во Францию по заключении мира. Людовик XVIII дал ему титул графа и опять поручил команду над эскадрой в Бресте. Во время «Ста дней» Трюге держался в стороне от политической жизни. В 1819 г. назначен пэром.

Похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез, участок 40.

Ссылки

Примечания 

Адмиралы Франции XVIII века
Адмиралы Франции XIX века
Адмиралы Франции (титул)
Морские министры Франции
Военные деятели Французской революции
Члены Палаты пэров Франции эпохи Реставрации
Пэры Франции (Июльская монархия)
Послы Франции в Испании
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)